El término pacto de sangre puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un pacto de sangre, un vínculo que relaciona a dos o más personas;
 a Pacto de sangre, unatelenovela chilena de 2018;
 al Pacto de sangre de Hungría, el primer tratado llevado a cabo por húngaros a finales del siglo IX;
 a Pacto de sangre, una novela del escritor James M. Cain;
 a  Pacto de sangre, una película estadounidense de 1944, conocida por este nombre en Hispanoamérica;
 a Pacto de sangre, una película estadounidense de 1988 conocida por este nombre en España;
 a Pacto de sangre, un álbum de la banda madrileña de heavy metal Muro;
 a Pacto de sangre, una película mexicana de 1966 dirigida por Juan José Ortega.